

Persone
Anna May Wong – attrice statunitense
BD Wong – attore statunitense di origine cinese
Benedict Wong – attore britannico di origini hongkonghesi
Cyril Wong – scrittore singaporiano
Cory Wong – chitarrista statunitense
Ellen Wong – attrice canadese
Fann Wong – attrice e cantante singaporiana
Freddie Wong – informatico, imprenditore e regista statunitense
Fuk Wong – giocatore di calcio a 5 hongkonghese
Jadyn Wong – attrice canadese
James Wong – regista, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense di origini cinesi
Joshua Wong – attivista e politico hongkonghese
Michael Wong – attore statunitense
Russell Wong – attore statunitense
Ted Wong – artista marziale statunitense di origine cinese
Tyrus Wong – pittore, illustratore, ceramista, litografo e designer cinese naturalizzato statunitense
Victor Wong – attore statunitense
Wong Fei – cantante e attrice cinese
Wong Fei Hung – medico e artista marziale cinese
Wong Kay Ying – artista marziale cinese
Wong Shun Leung – artista marziale cinese
Wong Tin-Lam – regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico cinese di Hong Kong

Altro
Ada Wong – personaggio della serie di videogiochi Resident Evil
Amy Wong – personaggio della sitcom animata Futurama
Henry Wong – personaggio della serie anime Digimon Tamers
Suzie Wong – personaggio della serie anime Digimon Tamers
Suzie Wong – personaggio del film Il mondo di Suzie Wong
Wong – personaggio dei fumetti Marvel